Sundarpur peut faire référence à :
 Sundarpur, une ville du district de Mahottari au Népal ;
 Sundarpur, une ville du district de Morang au Népal ;
 Sundarpur, une ville du district de Sarlahi au Népal ;
 Sundarpur, une ville du district d'Udayapur au Népal.